Carl Gustav von Rosen – aviatore svedese
 Georg von Rosen – pittore svedese
 Georg Andreas von Rosen – generale russo
 Hans von Rosen – cavaliere svedese
 Otto von Rosen – tiratore a segno svedese